Az 1994–1995-ös német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 32. alkalommal kerültek kiírásra. A szezon 1994. augusztus 19-én kezdődött. Az utolsó mérkőzéseket 1995. június 17-én rendezték. A címvédő a Bayern München volt. A bajnok a Borussia Dortmund lett. Ez a szezon volt az utolsó melyben a győzelmek 2 pontot, a döntetlenek 1-1 pontot, a vereségek 0 pontot értek.

Csapatok 

<div id="megj">1Az 1860 München 4 hazai mérkőzését is a müncheni Olimpiai stadionban rendezték.

Tabella

Kereszttáblázat 

1 A 26. játéknapon az Eintracht Frankfurt vs Bayern München mérkőzésen 2-5-ös végerdmény született, ám a mérkőzés ismétlésre szorult. Az megismételt mérkőzést az Eintracht Frankfurt 2-0 arányban nyerte meg.

Statisztikák

Góllövőlista 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 1995. június 17.

Legtöbb gólpassz 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 1995. június 17.

A bajnokcsapat és az év játékosa

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Az 1994–1995-ös szezon a DFB.de-n  
 Az 1994–1995-ös szezon a Kicker.de-n 
 Az 1994–1995-ös szezon a fussballdaten.de-n 
 Az 1994–1995-ös szezon a worldfootball.net-en 

Német labdarúgó-bajnokságok
német 1
német 1